ПГК:
 Партия независимости Пуэрто-Рико
 Первая грузовая компания — российская транспортная компания
 Первый городской канал — региональная телевизионная сеть
 Поволжский государственный колледж — государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования